Jonathan Franciscovich Guerreiro (en russe, Джонатан Францискович Гурейро, né le  à Sydney, en Australie) est un patineur russo-australien qui concourt pour la Russie.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Ekaterina Riazanova (2 saisons: 2007-2009)
 Ekaterina Pushkash (5 saisons : 2009-2014)
 Tiffany Zahorski (8 saisons : 2014-2022)

Notes et références

Liens externes
 

Patineur artistique russe
Naissance à Sydney
Naissance en avril 1991
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018